

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'incident Don Pacifico est un incident diplomatique survenu en Grèce en 1850, entre le gouvernement du roi Othon  et le Royaume-Uni.
 La Guerra del Pacífico (« Guerre du Pacifique ») est un conflit armé qui oppose le Chili au Pérou et à la Bolivie entre 1879 1884. Cette guerre fait perdre à la Bolivie son département du Littoral (qui était son seul accès à la mer) et au Pérou la région de Tarapacá, ces deux régions faisant désormais partie du territoire chilien.
 Le  est une alternance politique exclusive mise en place en en Espagne en 1885 par le pacte du Pardo, un accord signé entre le Parti libéral-conservateur et le Parti libéral.

Linguistique 
 Le mot pacifico signifie « pacifique » en italien.
 Le mot pacífico signifie « pacifique » en espagnol et en portugais.

Culture et société

Cinéma 
 Piratas del Pacífico (Les Pirates du Pacifique) est un film péruvien réalisé par Eduardo Schuldt, sorti en 2005.

Entreprises 
 Aero Pacífico est une compagnie aérienne régionale mexicaine fondée en 2000, qui dessert le nord-ouest du pays.
 le Grupo Aeroportuario del Pacífico (« Groupe aéroportuaire du Pacifique ») est un exploitant d'aéroports mexicains basé à Guadalajara (Mexique).

Musique 
 Pacifico est une opérette de Paul Nivoix créée en 1958 au théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris.

Sports 
 Le Combinado del Pacífico est une équipe composée de joueurs péruviens et chiliens, qui fit une tournée en Europe entre octobre 1933 et 1934.
 Le Pacífico FC est un club péruvien de football basé dans le district de San Martín de Porres à Lima.

Anthroponyme 
 Pacifico est le nom de scène de Luigi De Crescenzo (1964-), un chanteur italien.

Toponyme 

 Pacífico, un quartier administratif de Madrid (Espagne),situé dans le district de Retiro ;
 Pacífico, une station des lignes 1 et 6 du métro de Madrid ;
 l'aéroport de Panamá Pacífico, un aéroport commercial du Panama, situé sur le site de l'ancienne base aérienne Howard (zone du canal).